Robert Osterloh ist der Name folgender Personen:

* Robert Osterloh (Schauspieler) (1918–2001), US-amerikanischer Schauspieler
 Ernst Robert Osterloh (1813–1884), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer